Матчи финалов ЖНБЛ сезона 1998 проводились с 10 по 18 апреля 1998 года. В финалы турнира вышли четыре лучшие команды по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной игры. Чемпионом, в четвёртый раз в своей истории, стала команда «Аделаида Лайтнинг», которая со счётом 67:56 обыграла команду «Сидней Флэймз». «Аделаида» в пятый раз кряду вышла в большой финал ЖНБЛ и в четырёх из них стала триумфатором сезона, «Сидней» в свою очередь тоже в пятый раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе всего два титула. Самым ценным игроком финала стала Джо Хилл, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Перт — АИС — 70-84

Сидней — Аделаида — 61-42

Предварительный финал

Аделаида — АИС — 81-54

Большой финал

Составы участников финала

Сидней — Аделаида — 56-67

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1998
Финалы ЖНБЛ